Amudat (plaats), plaats in Oeganda
 Amudat (district), district in Oeganda